Es la quinta gira que desarrolló la banda de thrash metal argentino Malón. Comenzó el 11 de octubre de 2015 y terminó el 12 de agosto de 2017. Se desarrolló para presentar su disco Nuevo orden mundial. Se destacan de esta gira sus presentaciones en el Microestadio Malvinas Argentinas y el legendario estadio Luna Park, donde realizaron la presentación de este disco. A partir de ahí comienzan a girar por la Argentina y otros países del mundo. Tocaron también en varios estadios de nuestro país, como lo es el estadio de Morón. Después de hacer su gira del último disco, realizaron una gira en el marco del aniversario de Ácido argentino bajo el nombre de La H No Murió.

Lanzamiento del disco y gira

2015 

En octubre sale el tercer disco de Malón, que se llama Nuevo orden mundial. Este disco marca el regreso de la banda a los estudios después de 19 años sin grabar. Su último álbum con Claudio O'Connor fue Justicia o resistencia, lanzado en 1996. Este tercer disco contiene 12 temas: 11 son de ellos y uno es de Héroes del Silencio. El tema La matanza hace alusión a la Masacre de Rincón Bomba de 1947, que fue un enfrentamiento efectuado por la Gendarmería. El tema Una luz está dedicado a la mamá de Claudio O'Connor que murió por causas naturales. El 11 de octubre, la banda toca por primera vez en el estadio Luna Park para presentar este disco, en un concierto a estadio lleno. Tras este multitudinario show, el 16 de octubre tocaron en el Estadio Carlos Castañeda. Al día siguiente tocaron en el Microestadio Club Atlético Posadas. El 18 de octubre hicieron lo suyo en Costanera Sur de Corrientes, y luego hicieron dos shows en los Estados Unidos. El 13 de noviembre volvieron a la Argentina para tocar en el estadio Unión y Progreso, en donde tocó Rata Blanca por última vez en su Gira de la Tormenta Eléctrica el 5 de septiembre de 2015 antes de su regreso a Buenos Aires. Al día siguiente hicieron lo suyo en GAP, y luego tocaron en Cinema Rock. El 20 de noviembre, la banda toca en Meet Dance Club. El 21 de noviembre tocaron en el Gimnasio Municipal Nº 1. Dos días después tocaron en el Club Ingeniero Huergo, El 27 y 28 de noviembre tocaron en Hugo Espectáculos y el Auditorio Ángel Bustelo. El 5 de diciembre  participaron del Campamento del RO 2015 que se desarrolló en el Camping Arroyo Molino Barreiro, y al día siguiente tocaron en el Centro Miguelete. El 7 de diciembre volvieron a tocar otra vez en La Reina. Días después tenían previsto tocar en Chile, pero tuvo que ser suspendido. El 18 de diciembre tocaron por segunda vez en el año en Pinar de Rocha. Su última vez fue el 14 de marzo de 2015 en su gira anterior. Así despidieron el año.

2016 

Comienzan el año tocando en la edición 16 del Cosquín Rock junto a varios artistas. El 13 de febrero tocaron en Encuentro Club. El 2 de abril tocaron en el Auditorio Sur, y 13 días después tocaron otra vez en XLR Club. Se agregó una nueva función para el 17 de abril. El 24 de mayo tocaron en el Teatro Greison, donde lo hizo Rata Blanca el 25 de febrero de 2016 en su Gira de la Tormenta Eléctrica. El 27 de mayo volvieron otra vez a Pinar de Rocha. Los días 3, 4 y 10 de junio hacen tres shows en los Estados Unidos. Dos semanas después volvieron a la Argentina para tocar en el CAI de Rafaela. El 25 de junio volvieron otra vez al Teatro Vorterix Rosario. Al día siguiente volvieron a Cinema Rock. El 12 de agosto tocaron en Elvis Rock & Bar, y al día siguiente en Krakovia. El 27 de agosto participaron del Resistencia Viva 2016 en Tornado Rock. El 9 de septiembre participaron del Taragüi Rock 2016 junto con Eruca Sativa. El 20 de octubre tocaron en Bailotage. Luego dieron dos conciertos en Río Negro. Tuvieron lugar el 21 y 22 de octubre, y las sedes fueron Meet Dance Club y el Playón Municipal. El 29 de octubre, la banda regresó después de 3 años al Microestadio Malvinas Argentinas para la segunda presentación en Buenos Aires de Nuevo orden mundial, con Horcas como banda invitada. Tras este segundo multitudinario show en Buenos Aires, el 19 de noviembre volvieron a tocar otra vez en el Teatro Greison. Justo tocaba Ciro y los Persas en el estadio de Vélez. El 16 de diciembre, la banda hizo un tercer show en Buenos Aires, que tuvo lugar en el CCP. El 30 de diciembre despiden el año en Encuentro Club nuevamente. Se termina la segunda parte de la gira.

2017 

Comienzan el año tocando el 7 de enero en La Reina otra vez. Al mes siguiente tocaron en el estadio de Morón, por donde pasaron artistas de renombre nacional como La Renga, Logos, Horcas, V8, Vibrión, Rata Blanca y Almafuerte. El 25 de febrero participaron de una nueva edición del Cosquín Rock junto a otros artistas. El 12 de marzo tocaron en Enigma Complejo Club. Luego dieron dos shows en Tribus Bar & Arte, con fecha del 31 de marzo y 1 de abril. El 2 de abril tocaron en el Club Lennon. El 7 de abril volvieron otra vez a Pinar de Rocha. 14 días después volvieron a tocar en el Teatro Vorterix Rosario. Al día siguiente tocaron en el Club Unión Deportivo. El 19 de mayo volvieron a tocar en el Meet Dance Club. El 17 de junio tocaron en XL Abasto, en Mar del Plata el 24 de junio, en Tornado Rock el 4 de agosto y luego en el Auditorio Sur el 12 de agosto. Así terminaron la gira.

Conciertos 

  11/10/2015 - Estadio Luna Park, Buenos Aires
  16/10/2015 - Estadio Carlos Castañeda, Formosa
  17/10/2015 - Microestadio Club Atlético Posadas, Posadas
  18/10/2015 - Costanera Sur, Corrientes
  25/10/2015 - Blackthorn 51, Queens
  31/10/2015 - Schizophrenia Hall, Hyattsville
  13/11/2015 - Club Unión y Progreso, Tandil
  14/11/2015 - GAP, Mar del Plata
  15/11/2015 - Cinema Rock, Zárate
  20/11/2015 - Meet Dance Club, Cipolletti
  21/11/2015 - Gimnasio Municipal N.º1, Trelew
  23/11/2015 - Club Ingeniero Huergo, Comodoro Rivadavia
  27/11/2015 - Hugo Espectáculos, San Juan
  28/11/2015 - Auditorio Ángel Bustelo, Mendoza
  05/12/2015 - Camping Arroyo Molino Barreiro, Concepción del Uruguay
  06/12/2015 - Centro Miguelete, General San Martín
  07/12/2015 - La Reina, Florencio Varela
  18/12/2015 - Microestadio Arena, Villa Sarmiento
  06/02/2016 - Aeródromo Santa María de Punilla, Córdoba
  13/02/2016 - Encuentro Club, San Justo
  02/04/2016 - Auditorio Sur, Temperley
  15/04/2016 - XLR Club, San Miguel
  17/04/2016 - XLR Club, San Miguel
  24/05/2016 - Teatro Greison, Monte Grande
  27/05/2016 - Microestadio Arena, Villa Sarmiento
  03/06/2016 - The Palace, Golden State
  04/06/2016 - Club Río, Dallas
  05/06/2016 - Beat Kitchen, Chicago
  10/06/2016 - Blackthorn 51, Queens
  24/06/2016 - CAI, Rafaela
  25/06/2016 - Teatro Vorterix Rosario, Rosario
  26/06/2016 - Cinema Rock, Zárate
  12/08/2016 - Elvis Rock & Bar, Río Cuarto
  13/08/2016 - Krakovia, Córdoba
  27/08/2016 - Tornado Rock, José C. Paz
  09/09/2016 - Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola, Corrientes
  20/10/2016 - Bailotage, Bahía Blanca
  21/10/2016 - Meet Dance Club, Cipolletti
  22/10/2016 - Polideportivo Municipal, Sierra Grande 
  29/10/2016 - Microestadio Malvinas Argentinas, Buenos Aires
  19/11/2016 - Teatro Greison, Monte Grande
  16/12/2016 - CCP Luján, Luján
  30/12/2016 - Encuentro Club, San Justo
  07/01/2017 - La Reina, Florencio Varela
  18/02/2017 - Estadio Nuevo Francisco Urbano, Morón
  25/02/2017 - Aeroclub Santa María de Punilla, Córdoba
  12/03/2017 - Enigma Complejo Club, Quilmes
  31/03/2017 - Tribus Bar & Arte, Santa Fe
  01/04/2017 - Tribus Bar & Arte, Santa Fe
  02/04/2017 - Club Lennon, Concordia
  07/04/2017 - Microestadio Arena, Villa Sarmiento
  21/04/2017 - Teatro Vorterix Rosario, Rosario
  22/04/2017 - Club Unión Deportivo, Saturnino M. Laspiur
  19/05/2017 - Meet Dance Club, Cipolletti 
  17/06/2017 - XL Abasto, Córdoba
  24/06/2017 - Abbey Road Concert Hall, Mar del Plata
  04/08/2017 - Tornado Rock, José C. Paz
  12/08/2017 - Auditorio Sur, Temperley

Formación durante la gira 

 Claudio O'Connor - Voz (1995-1998, 1999, 2011-Actualidad)
 Antonio Romano - Guitarra (1995-1998, 1999, 2001-2002, 2011-Actualidad)
 Claudio Strunz - Batería (1995-1998, 1999, 2001-2002, 2011-2021)
 Carlos Kuadrado - Bajo (1995-1998, 1999, 2001-2002, 2011-Actualidad)

Véase también 

 Nuevo orden mundial

Giras musicales de Malón
Giras musicales de 2015
Giras musicales de 2016
Giras musicales de 2017